Тейлорвилл () — название нескольких топонимов в англоязычных странах.

Топонимы
 Тейлорвилл — город в Иллинойсе, США.
  — поселение в Южной Австралии.
  — заповедник в Южной Австралии.

См. также 
 Тейлор
 Тейлорсвилл